Раутаваара () — финская фамилия.

Известные носители 
 Раутаваара, Тапио (1915—1979) — финский певец, актёр и спортсмен.
 Раутаваара, Эйноюхани (1928—2016) — финский композитор и педагог.
  (1876—1939) — финский оперный певец, баритон.

Топоним 
 Раутаваара — община в провинции Северное Саво, губерния Восточная Финляндия.